Zu Begriffsanalyse siehe:

Philosophische Begriffsanalyse (conceptual analysis)
Begriffs-Explikation im Sinne Rudolf Carnaps
Formale Begriffsanalyse (mathematische Begriffsanalyse)